Вашакмадзе () — Русская фамилия.

Известные носители 
 Вашакмадзе, Георгий (род. 1956) — грузинский учёный-физик, политик.
 Вашакмадзе, Джульетта (1932—2020) — грузинская советская актриса, один из первых работников грузинского телевидения.
 Вашакмадзе, Иван Алексеевич (1901—1937) — грузинский советский учёный-марксист.
 Вашакмадзе, Тамаз Сергеевич (род. 1937) — грузинский советский учёный-математик, доктор физико-математических наук, профессор.